Aziatisch kampioenschap voetbal 2000 (hoofdtoernooi)
 Aziatisch kampioenschap voetbal 2000 (kwalificatie)